Индипендънс (в превод от английски „независимост“) може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Индипендънс (Мисури)
 Индипендънс (Айова)
 Индипендънс (Калифорния), окръжен център на окръг Иньо
 Индипендънс (Канзас)

Вижте също 
 Независимост (пояснение)